Schizopyga — род мелких перепончатокрылых наездников подсемейства Pimplinae (=Ephialtinae, триба Ephialtini) из семейства Ichneumonidae (Hymenoptera).

Описание 
Мелкого и среднего размера перепончатокрылые насекомые. Длина переднего крыла около 1 см. Паразитирует на пауках. Личинки наездника развиваются в яйцевых коконах пауков Miturgidae (Cheiracanthium spp.), Clubionidae и Gnaphosidae (Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)).

Классификация 
Включает 10 видов.

 
 Schizopyga circulator (Panzer, 1800)
 Schizopyga congica (Benoit, 1953)
 Schizopyga coxator Constantineanu, 1973
 Schizopyga curvicauda (Seyrig, 1935)
 Schizopyga flavifrons Holmgren, 1856
 Schizopyga frigida Cresson, 1870
 Schizopyga nitida Kasparyan, 1976
 Schizopyga podagrica Gravenhorst, 1829
 Schizopyga varipes Holmgren, 1856

Примечания

Литература 
 Townes, H. T. (1969): Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae) , Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memoirs of the American Entomological Institute 11: 1-300.
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera).

Ссылки 
 biolib.cz

Pimplinae
Роды перепончатокрылых
Паразиты паукообразных